В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Arkansas 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Світлана Чернєва і Лариса Нейланд виграли титул, у фіналі перемігши пару Іва Бударжова і Бет Герр 6-2, 1-6, 6-1.

Сіяні пари 

 Іва Бударжова /  Бет Герр (фінал)
 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (чемпіонки)

 Сенді Коллінз /  Кім Сендс (чвертьфінал)
 Ева Пфафф /  Мері Лу Деніелс (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Arkansas